El Torneig de Dallas 2022, també conegut com a Dallas Open 2022, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va disputar entre el 7 i el 13 de febrer del 2022 al Styslinger/Altec Tennis Complex de Dallas, Estats Units. Fou la primera edició del torneig celebrada a Dallas després de traslladar-se des de Nova York.

El tennista local Reilly Opelka va guanyar el torneig per segona ocasió. En el partit de semifinals que va disputar contra el seu compatriota John Isner va establir un nou rècord en el tie-break més llarg de la història amb un total 46 punts disputats (24-22).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

ATP Tour 2022
Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Dallas